Judaydah kan syfta på följande platser:

Israel 

 Judeida Makr, ort, Norra distriktet,

Palestina (stat) 

 Al Judayyidah (ort), Västbanken,

Syrien 

 Judaydat Yābūs, ort, Rif Dimashq, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar